Цоколёвка («распино́вка»), или разво́дка вы́водов — описание каждого вывода электрического соединения в электронной аппаратуре или изделии электронной техники, например: соединителя, полупроводникового прибора, микросхемы. Цоколёвка необходима для задач сборки и ремонта электронных устройств, содержащих несколько выводов.

Цоколёвка может быть представлена в виде чертежа или таблицы. Описание обычно включает номер вывода, краткое наименование, и другие параметры — такие, как цвет оболочки провода, функциональное назначение, электрические характеристики. На чертеже, там где это необходимо, разъясняют сторону соединения (например, изображён ли соединитель со стороны кабеля или со стороны подключаемого устройства).

Примечания

Ссылки 
 Портал с данными по различным разъёмам, соединениям и различному компьютерному оборудованию и компонентам

Схемотехника